Stenka peut faire référence à :
 Jacques Samir Stenka (1945-),  un peintre ivoirien ;
 Stenka, un art martial russe.